Creux (frz. Höhle, Senke) ist Name oder Namensbestandteil von

Höhlen in der Schweiz
 Creux-Genat, im Kanton Jura
 Creux d’Entier, im Berner Jura

Megalithe
 Dolmen du Creux, Département Orne, Normandie, 
 Le Creux ès Faïes, Dolmen auf Guernsey

Weiteres
 Creux du Van, Tal im Schweizer Jura 
 Creux de Charquemont, Ort in Frankreich

Creux ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Joseph Farine du Creux (1770–1833), französischer Militär
 Simone Wildhaber-Creux (1939–1994), Schweizer Managerin
 Sophie Creux (* 1981), französische Radsportlerin